Kalifornia – stan w Stanach Zjednoczonych
 Kalifornia – amerykański film z 1993
 Kalifornia – błędne określenie Kalifornii jako wyspy w XVI wieku

Zobacz też 
 Półwysep Kalifornijski – półwysep w Meksyku
 Kalifornia Dolna – stan w Meksyku
 Kalifornia Dolna Południowa – stan w Meksyku
 Republika Kalifornii – historyczne państwo w Ameryce Północnej
 California